3 miejscowości w Polsce: 
 Choszczewo – wieś w woj. łódzkim, w pow. zduńskowolskim, w gminie Szadek 
 Choszczewo – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Piątnica 
 Choszczewo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Sorkwity